Sembdner ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Sembdner (1907–1993), deutsche Lehrerin und Politikerin (NDPD)
 Günther Sembdner (1931–2009), deutscher Biologe
 Helmut Sembdner (1914–1997), deutscher Literaturwissenschaftler
 Jens Sembdner (* 1967), deutscher Musiker
 Wolfgang Sembdner (1947–2016), deutscher Schauspieler und Kabarettist

Siehe auch:
 Kleist-Archiv Sembdner